Finwë è un personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È uno dei personaggi principali de Il Silmarillion, padre di Fëanor, e fu un grande amico di Elu Thingol, Re del Doriath; è inoltre il Re Supremo di tutti i Noldor, uno dei capi degli Elfi che guidarono le loro genti dalla Terra di Mezzo fino al Reame Beato di Valinor.

Vita 
Finwë è il primo dei grandi re dei Noldor: uno dei tre che per primi giunsero in Aman al seguito di Oromë e che in seguito condussero tutti gli Elfi durante il Grande Viaggio.

In Aman ebbe due mogli: la prima, Míriel, morì poco dopo aver dato alla luce il loro primo figlio Fëanor, lo spirito di fuoco, il più possente di tutti i Noldor. La seconda moglie fu invece Indis dei Vanyar, dalla quale ebbe Fingolfin e Finarfin e due femmine, Findis e Irimë. A differenza di Fëanor che, essendo figlio di padre e madre Noldorin, era scuro di capelli, i quattro figli di Indis e tutta la loro discendenza portarono sempre i capelli biondi, tipica caratteristica dei Vanyar. Finwë tuttavia rimase sempre più legato alla prima moglie ed al primo figlio, piuttosto che agli altri.

Quando Melkor tentò di irretire i Noldor, Finwë cercò di calmare la propria gente e di ascoltare i Valar. Ma quando i Valar decretarono l'espulsione di Fëanor da Tirion, Finwë decise di seguirlo ed andare a vivere al confine settentrionale della terra beata a Formenos. Dopo l'ottenebramento di Aman causato dalla distruzione dei Due Alberi, con Fëanor lontano da Formenos perché era stato convocato dai Valar, Melkor prese d'assalto la roccaforte di Fëanor ed uccise Finwë, unico rimastovi a difesa. Tra i più saggi ed amati tra i Noldor, Finwë fu il primo a venire ucciso sulla terra di Aman.

Il suo nome è una parola Quenya (che non venne mai adattata in Sindarin poiché non tornò mai nel Beleriand) di non chiara derivazione: il glossario de Il Silmarillion traduce Fin con "capelli", mentre altre fonti inducono a pensare sia un nome composto contenente la parola "abile".

Discendenza di Finwë

Note

Voci correlate 
 Casa di Finwë

Finwe
Finwe
Re della Terra di Mezzo